Итальянка собирается замуж — название нескольких телевизионных сериалов.

 «Итальянка собирается замуж» — мексиканский телесериал 1971 года.
 «Итальянка собирается замуж» — мексиканский телесериал 2014 года.